Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Serena Williams, qui a annoncé disputer vraisemblablement le dernier tournoi de sa carrière, et Venus Williams s'alignent en double. Elles n'avait plus joué ensemble depuis Roland Garros 2018 et ne s'étaient plus associées à l'US Open depuis 2014. Elles s'inclinent dès le premier tour face aux Tchèques Lucie Hradecká et Linda Nosková, sous les honneurs du court Arthur Ashe, en night session.

Lauréates 
Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent le tournoi en battant en finale Caty McNally et Taylor Townsend. Il s'agit de leur sixième titre du Grand Chelem et respectivement de leur  et  titre WTA. Ayant remporté en début d'année l'Open d'Australie et le tournoi de Wimbledon, elles réalisent le Petit Chelem. Elles avaient également remporté le tournoi de Roland-Garros en 2018, ce qui leur permet de réaliser le Grand Chelem en carrière.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2022
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022